Aalbek ist der Name folgender Flüsse:
 Aalbek (Hemmelsdorfer See)
 Aalbek (Stör)
 Aalbek (Eider)

Siehe auch:
 Ahlbeck
 Albeck